Sotillo (Segòvia), municipi a la província de Segòvia (Castella i Lleó)
 El Sotillo, municipi a la província de Guadalajara (Castella-La Manxa)
 Sotillo de la Adrada, municipi a la província d'Àvila (Castella i Lleó)
 Sotillo de las Palomas, municipi a la província de Toledo (Castella-La Manxa)
 Sotillo de la Ribera, municipi a la província de Burgos (Castella i Lleó)
 Sotillo del Rincón, municipi a la província de Sòria, a Castella i Lleó)